Acetosa puede referirse a:
 el nombre común de la planta Oxalis acetosella;
 el nombre común de la planta Rumex acetosa.